Theodora a fost numele de botez mai multor femei vestite:

 Teodora, Împărăteasă bizantină, (500 - 548) a fost una din cele mai importante împărătease bizantine
 Teodora a II-a, împărăteasă bizantină, soția lui Theophil și mama lui Mihail III Bețivul
 Teodora a III-a, (985 - 1051), împărăteasă a Bizanțului
 Teodora Cantacuzino, membră a familiei Cantacuzino, mama lui Mihai Viteazul și sora lui Iane Cantacuzino
 Sfânta Teodora de la Sihla, (1650 - ?) este un sfânt din calendarul ortodox român

 Theodora, fiica împăratului roman Maximian și a doua soție a împăratului  Constantius I Chlorus. 
 Theodora, împărăteasă bizantină din secolul al IX-lea.
 Theodora, senatoare romană și mamă a lui Marozia, concubina Papei Sergius al III-lea.
 Theodora, împărăteasă bizantină care a domit între 1055- 1056.
 Theodora, regina Ierusalimului

 Teodora Sava, cântăreață română
 Teodora Ungureanu, antrenoare de gimnastică și fostă gimnastă română
 Teodora Stendl, artist decorator român
 Teodora Mareș, actriță română de teatru și film
 Teodora (Popa) Enache, cântăreață de jazz din România
 Teodora Gheorghiu, soprană română, solistă a Wiener Staatsoper, Opera de stat din Viena
 Teodora Mărginean, cântăreață română. A facut parte din trupa Candy
 Dorina-Teodora Mihăilescu, economistă și om de afaceri din România
 Teodora Rumenova Andreeva, cântăreață bulgară

Edificii 
 Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, Chișinău

Filme
 Teodora (Teodora, imperatrice di Bisanzio), coproducție franco-italiană din 1954, regia Riccardo Freda

Femei din Roma antică
Prenume feminine